Turośl (gromada w powiecie kolneńskim)
 Turośl (gromada w powiecie piskim)
 Turośl Dolna (gromada) (powiat białostocki/łapski)
 Turośl Kościelna (gromada) (powiat białostocki/łapski)